Клементьевский — фамилия; имеет женскую форму Клементьевская.
 Клементьевский, Иван Андреевич (в монашестве Ириней ; 1753—1818) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Псковский, Лифляндский и Курляндский.
 Клементьевский, Николай Степанович (в монашестве Никанор; 1787—1856) — епископ Православной Российской Церкви, первенствующий член Святейшего Синода.